Imię i nazwisko Margaret Bell nosili lub noszą m.in.:
 Margaret Bell (1888–1969) – amerykańska lekarka, profesor wychowania fizycznego
 Margaret Bell (1917–1996) – kanadyjska lekkoatletka, skoczkini wzwyż, olimpijka z 1936
 Margaret Bell (ur. 1945) – brytyjska gimnastyczka, olimpijka z 1968
 Maggie Bell (ur. 1945) – brytyjska wokalistka zespołu Stone the Crows